Чемпионат Франции по футболу 1959/1960 — 22-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Реймс» стал чемпионом Франции в 5-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1277 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов 
 «Бордо» — «Валансьен» — 3:7
 «Бордо» — «Сошо» — 6:4
 «Расинг» — «Валансьен» — 6:4
 «Реймс» — «Бордо» — 8:2
 «Реймс» — «Гавр» — 8:2
 «Сент-Этьен» — «Страсбур» — 7:3
 Самая крупная победа в гостях:  —4 гола 
 «Бордо» — «Валансьен» — 3:7
 «Бордо» — «Расинг» — 1:5
 «Ницца» — «Анже» — 1:5
 «Лион» — «Монако» — 0:4
 «Стад Франсе» — «Седан» — 1:5
 Самая крупная победа дома:  9 голов 
 «Расинг» — «Гавр» — 9:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1959/1960
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1959 году
Спорт во Франции в 1960 году